Kristiern Bengtsson (Oxenstierna) kan syfta på:

Kristiern Bengtsson (Oxenstierna) d.ä.

Kristiern Bengtsson (Oxenstierna) d.y.